Das Empire Slovak Open 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Trnava. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 15. bis 21. Mai 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Trnava